Иглик () — село в Есильском районе Акмолинской области Казахстана. Входит в состав Красногорской поселковой администрации. Код КАТО — 114859200.

География 
Село расположено в 7 км на север от районного центра города Есиль, в 25 км на юг от центра поселковой администрации — посёлка Красногорский. Вдоль села протекает река Кызылсу.

История 
В 1989 году село являлось административным центром и единственным населённом пунктом Игликского сельсовета.

Население 
В 1989 году население села составляло 689 человек (из них казахов 68%).

В 1999 году население села составляло 504 человека (234 мужчины и 270 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 325 человек (164 мужчины и 161 женщина).

Примечания 

Населённые пункты Есильского района (Акмолинская область)